Stadion am Rothenbaum bezeichnet:
 Tennisstadion am Rothenbaum, Tennisstadion in Hamburg
 Sportplatz am Rothenbaum, ehemaliges Fußballstadion in Hamburg